А́нна Никола́евна Ревя́кина (урождённая Дроняева, ; род. 22 сентября 1983, Донецк, Украинская ССР) — русскоязычная поэтесса, член Союза писателей самопровозглашённой Донецкой Народной Республики и Союза писателей России. Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международная экономика» Донецкого национального университета. Заместитель Председателя Общественной палаты ДНР (2019).

Биография 
Анна родилась в Донецке 22 сентября 1983 года. Училась в школе № 147, Учебно-воспитательном комплексе № 1 города Донецка. В 1998 году окончила музыкальную школу № 1 имени Леонтовича, в 2000 году — технический колледж, затем — национальный университет, факультет экономики (с отличием). В 2004 году окончила факультет дополнительных профессий Донецкого университета по специальности «Журналистика», квалификация: журналист печатных СМИ. Училась в аспирантуре (2005—2009), защитила кандидатскую диссертацию. Работала старшим преподавателем, заместителем декана по воспитательной и социальной работе со студентами экономического факультета (2014—2016), с 2012 года — на должности доцента кафедры «Международная экономика» Донецкого национального университета.

Стихи сочиняла с раннего возраста. Первый поэтический сборник «Сердце» вышел в 2011 году. Публиковалась в «Литературной газете», в журналах «Юность», «Наш современник», «ЛИФФТ», «Сибирские огни», «Нижний Новгород», «Родная Кубань», «Соты», «Гостиный Дворъ»; в альманахах и сборниках «День поэзии. XXI век», «Кузнецкая крепость» и др. Она соавтор сборника поэзии «Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014—2015 годов», получившего в 2015 году специальный приз Национального конкурса «Книга года». Соавтор сборника «Я — израненная земля» под общей редакцией Захара Прилепина.

В Донецке основала литературную студию «Кофе-кошка-Мандельштам». В 2015 году — участница общественно-литературного проекта «Слово о Новороссии», также принимала участие в литературном процессе России. В 2019 году участница конференции «Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития».

В 2019 году в Москве вышла более полная книга Анны Ревякиной «Остров», которую составил поэт Карен Джангиров, презентация книги состоялась в ТД «Библио-Глобус».

В 2021 году на V Всероссийском национальном литературном фестивале «ЛиФФт-2021» удостоена золотой медали «Русский колокол» «за силу духа слова как символ свободы русского слова в мире». Церемония вручения награды состоялась в Госдуме.

Анна Ревякина принимала участие в политических программах «Право голоса» и «Кто против?».

В 2022 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла отдельным изданием поэма «Шахтёрская дочь». Вступительное слово написал Денис Пушилин и Станислав Куняев. В аннотации книги отмечено следующее: 

Семья
Замужем, имеет сына (род. 2003) и дочь (род. 2020).

Библиография 
Выборочно:
 Ревякина Анна Сердце: Стихи. — Донецк: Норд-Пресс, 2011. — 64 с.; 1000 экз. — ISBN 978-966-380-489-7
 Ревякина Анна Хроники Города До. Безвременье. (2014)
 Ревякина Анна Зубная фея. (2015)
 Ревякина Анна Шахтёрская дочь: Поэма. — Харьков: Водный спектр Джи-Эм-Пи, 2016. — 55 с.: ил.
 Ревякина Анна Остров. — [составитель Карен Джангиров]. — : Беловодье, 2019. — 269 с.; 500 экз. — ISBN 978-5-93454-257-4
 Ревякина Анна Шахтёрская дочь: Поэма. — [Вступит. слово Д. Пушилин и Ст. Куняев; иллюстр. Юлии Толстоусовой] — : Молодая гвардия, 2022. — 80 с.; 1500 экз. ISBN 978-5-235-04502-6

Цитата 

Читаю стихи Анны и удивляюсь, как она умудряется разглядеть в малом — великое, в подробностях жизни — целое, в обрывках чувств — неразрывную ткань мироздания.
Хочу сказать ей, что жизнь, тем более разбитую вдребезги, рифмами не склеишь и, подобно живой воде, ими не окропишь, но понимаю, что она мне не поверит, потому что рождена для того, чтобы ронять «животворящие слёзы»…

Признание 
 2012 — лауреат премии «Творческая молодежь Донбасса» (Донецк)
 2017 — Серебряная медаль Евразийского фестиваля «ЛиФФт—2017» (Москва)
 2017 — финалист литературной премии «Лицей» (Специальный приз за поэму «Шахтерская дочь»)
 2017 — Гран-при VIII международного литературного фестиваля «Чеховская осень» (Ялта)
 2018 — лауреат Российской национальной премии «Лучшая книга и издательства — 2018» в номинации «Поэзия» (за поэму «Шахтерская дочь»)
 2021 — Золотая медаль литературной премии «Русский колокол» Всероссийского литературного фестиваля «ЛиФФт-2021».

Примечания

Ссылки 
 Анна Ревякина в «Читальном зале»
 Анна Ревякина в «Журнальном мире»
 Анна Ревякина. Российская государственная библиотека
 «Литературная газета»: Анна Ревякина. Шахтёрская дочь
 Анна Ревякина в ТД «Библио-Глобус»
 Анна Ревякина: «Дочь шахтёра»